Cammer ist

 Cammer (Bückeburg), ein Ortsteil der Stadt Bückeburg, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Cammer (Planebruch), ein Ortsteil der Gemeinde Planebruch, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg

Siehe auch:
 Kammer